Laakkonen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laakkonen (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Laakkonen (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar